Esther Bottomley (ur. 8 lutego 1983 w Terang) – australijska biegaczka narciarska. W 2006 i 2010 roku brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Wystąpiła również na mistrzostwach świata. Nigdy nie punktowała w zawodach pucharu świata. Swój największy sukces odniosła 15 stycznia 2011 w czeskim Libercu, zajmując 33. miejsce w sprincie techniką dowolną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 
  

Australijscy olimpijczycy
Australijscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983